Uracoa peut désigner :

Toponymes

Uracoa : l'une des 13 municipalités de l'État de Monagas ;
 Uracoa : ville et chef-lieu de la municipalité d'Uracoa dans l'État de Monagas ;

Homonymie de toponyme